Базилика́та () — область в Италии. Ранее Лукания (название использовалось с 1932 по 1947 год, хотя этот термин определяет исторический регион с разными границами). Население — 562 869 жителей (2018), столица — Потенца.

Включает две провинции — Потенца и Матера. Другими значительными городами, помимо двух центров Потенца и Матера, являются Поликоро, Мельфи и Пистиччи. Область граничит на севере и востоке с Апулией, на севере и западе с Кампанией, на юге с Калабрией, на юго-западе омывается Тирренским морем, на юго-востоке — Ионическим морем.

Физико-географическая характеристика

Географическое положение 
Базиликата расположена в Южной Италии, у залива Таранто Ионического моря.

Площадь — 9992 км². Численность населения — 562 869 жителей (31-12-2018). Столица — Потенца. Область разделена на две провинции — Потенца и Матера. В истории Базиликата известна как Лукания. Исторически она связана с соседними областями, с которыми вместе входила в состав Римской империи. Со времени норманнского завоевания она входила в состав королевства Обеих Сицилий, Неаполитанского королевства, королевства Италии с 1861 года и, затем вошла в состав Итальянской республики. С 1932 по 1947 год территория официально называлась Лукания, а затем вновь получила своё нынешнее название. Однако, местные жители все ещё называют свою область Лукания.

Базиликата граничит с Апулией на севере, с Апулией и Ионическим морем на востоке, с Калабрией на юге и Тирренским морем и Кампанией на западе.

Рельеф 
47 % территории Базиликаты покрыты горами. Частично сюда заходит массив Поллино, высшая точка которого — Дольчедорме, 2267 м. Здесь также проходит массив Сирино, с высотами Монте Папа, 2004 м, Монте Рапаро, 1764 м, и горная система Маддалена, с вершиной Монте Вольтурино, 1836 м. На севере провинции расположен вулкан Спенто. 8 % территории покрывают равнины. Большая часть из них приурочена к морскому побережью. Из рек наиболее значительны Брадано, Базенто, Агри, Синни и Кавоне.

Климат 
Климат — субтропический средиземноморский. В зоне побережья он — типично морской, и чем дальше вглубь суши, тем более континентален. Базиликата — одна из итальянских областей, богатых фауной и флорой, и здесь много разных естественных парков.

История 
Базиликата была населена людьми с глубокой древности, о чём свидетельствуют археологические данные. Это единственная область Италии, имеющая два названия — Базиликата и Лукания. О происхождении и возникновении того и другого существуют разные предположения. Одно из них — от греческого слова «басилеос», то есть от титула византийского императора. Название появилось в тот период, когда Италия была под властью Византии. Это название закрепилось и сейчас является официальным. Но были два периода в истории, когда области возвращали прежнее, более древнее название, Лукания. Это было с 1799 по 1820 годы и с 1939 по 1942 годы. Это название происходит от народа луканов, чье имя объясняют латинским «лукус» (в переводе — лес), или греческим «люкос» (волк).

Упоминания о народах, населяющих нынешнюю территорию Базиликаты, встречаются у многих античных авторов: у Страбона, Антиоха Сиракузского и других. Из античных источников видно, что луканы, как народ, появились позже других италийских племен. Считается, что они произошли от самнитов. В древности побережье области, вместе с соседними областями Южной Италии, было колонизовано греками. Эта группа греческих колоний называлась тогда Великой Грецией. Луканы вместе с самнитами и бруттиями, как тогда называли жителей Калабрии, оказывали сопротивление как греческим колонизаторам, так и римским завоевателям. В конечном итоге более сильный народ — латины — покорили всю Италию. После установления римского господства в южных областях Италии наступил период запустения и бедности.

В Средние века Базиликата подверглась многочисленным набегам германских племён, готов (вестготов и остготов) и лангобардов, после чего находился под властью Византии. В 847 году Базиликата вошла в состав автономного княжества Салерно, образованного в результате разделения лангобардского герцогства Беневенто, среди других прибрежных земель, находившихся тогда в руках византийцев, и прочих, таких как Веноза, Мельфи, Дженцано, Форенца, Монтепелозо, которые были заняты норманнами и образовали позже провинцию Пулия.

С XI века Базиликата вошла в состав королевства Обеих Сицилий, а затем Неаполитанского королевства (как одна из двух частей предыдущего). В этих королевствах долгое время боролись за власть две династии — Анжуйская и Арагонская. В продолжение всей истории Базиликата оставалась беднейшим регионом Италии, что порождало постоянные крестьянские восстания, мятежи, разбойничество («brigantaggio») и массовую миграцию. Последнее является актуальным и по сей день.

С 1735 года Базиликата пребывала под властью Бурбонов. В 1861 году, в ходе военных операция гарибальдийцев, вошла в состав королевства Италии. В том же 1861 году Кармине Крокко поднял восстание за реставрацию сицилийских Бурбонов.

Административное деление 

Область включает в себя провинции:

Экономика 
Это самая бедная область Италии. ВВП Базиликаты составляет 0,7 % от ВВП Италии, это 10 539,3 млн евро. ВВП на душу населения — 17 781,9 евро. В сельском хозяйстве культивируются в основном зерновые культуры — пшеница, кукуруза, ячмень и овёс. Базиликата является лидером в стране по производству этих культур. На холмах и склонах произрастают виноград, сливы, персики, груши, киви и цитрусовые. Скотоводство — овцы, свиньи, козы. Рыбная ловля мало развита (только на побережье Ионического моря). В Базиликате распространено виноделие. Одно из самых известных местных вин — Алья́нико дель Ву́льтуре.

Галерея

Ссылки 

 Базиликата в России Официальное представительство области Базиликата в России. 
 Basilicata по-русски все об области, культурные и исторические материалы.

Примечания